Лучшая группа (Best Group) — номинация MTV Europe Music Awards, Вручалась с 1994 по 2009 года. Рекордсмены по количеству номинаций — группа U2 (5 номинаций). Антирекордсмены — The Black Eyed Peas (4 номинации и ни одного приза). Больше всего наград (по 2) у Spice Girls, Backstreet Boys, Linkin Park.

MTV Europe Music Awards